Cambiamenti (Changes) – episodio della prima stagione della serie televisiva 10 cose che odio di te
Cambiamenti (Changes) – episodio della terza stagione della serie televisiva Ally McBeal
Cambiamenti (Altered States) – episodio della seconda stagione della serie televisiva Cinque in famiglia
Cambiamenti (Ch... Ch... Ch... Changes) – episodio della seconda stagione della serie televisiva Dawson's Creek
Cambiamenti (Everything's Different, Nothing's Changed) – episodio della settima stagione della serie televisiva Desperate Housewives
Cambiamenti (Changes) – episodio della settima stagione della serie televisiva Dr. House - Medical Division
Cambiamenti (A Change Is Gonna Come) – episodio della quarta stagione della serie televisiva Grey's Anatomy
Cambiamenti (Blink) – episodio della sesta stagione della serie televisiva Grey's Anatomy
Cambiamenti (Changes) – episodio della quarta stagione della serie televisiva Instant Star
Cambiamenti – episodio della prima stagione della serie televisiva La leggenda di Bruce Lee
Cambiamenti (...In Translation) – episodio della prima stagione della serie televisiva Lost
Cambiamenti (Pilot) – episodio della prima stagione della serie televisiva No Ordinary Family
Cambiamenti (Ch-Ch-Changes) – episodio della terza stagione della serie televisiva Roswell
Cambiamenti (The Breakup, Part 2) – episodio della prima stagione della serie televisiva Una mamma per amica